MGS может значить:

 Metal Gear Solid — видеоигра.
 Mars Global Surveyor — марсианская беспилотная исследовательская станция.
 Microsoft Game Studios — старое название Xbox Game Studios.

См. также 
 МГС